Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní sedmnáct tenistů, z toho šestnáct z nich po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden jako šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Marinko Matosevic (2. kolo)
  Matthias Bachinger (3. kolo)
  Jürgen Zopp (kvalifikován)
  Karol Beck (přesunut do hlavního pavouka)
  Daniel Brands (3. kolo)
  Paul Capdeville (1. kolo)
  Frederico Gil (1. kolo)
  Horacio Zeballos (kvalifikován)
  David Goffin (3. kolo, šťastný poražený)
  Michael Russell (2. kolo)
  Tommy Haas (kvalifikován)
  Michael Berrer (kvalifikován)
  Roberto Bautista Agut (1. kolo)
  Federico Delbonis (2. kolo)
  Antonio Veić (1. kolo)
  Rogério Dutra da Silva (kvalifikován)
  Igor Sijsling (kvalifikován)
  Marsel İlhan (2. kolo)
  Jan Hájek (3. kolo)
  Grega Žemlja (1. kolo)
  Daniel Muñoz de la Nava (kvalifikován)
  Jesse Levine (kvalifikován)
  Ruben Bemelmans (2. kolo)
  Bobby Reynolds (2. kolo)
  Wayne Odesnik (1. kolo)
  Marco Chiudinelli (1. kolo)
  João Souza (kvalifikován)
  Aljaž Bedene (2. kolo)
  James Ward (1. kolo)
  Augustin Gensse (1. kolo)
  Rik de Voest (1. kolo)
  Teimuraz Gabašvili ''(1. kolo)

 Kvalifikanti 
  Jesse Levine
  Eduardo Schwank
  Jürgen Zopp
  Andreas Haider-Maurer
  Filip Krajinović
  Andrej Kuzněcov
  Igor Sijsling
  Horacio Zeballos
  João Sousa
  Florent Serra
  Tommy Haas
  Michael Berrer
  Mischa Zverev
  Daniel Muñoz de la Nava
  Nicolas Devilder
  '''Rogério Dutra da Silva

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry

French Open 2012